Brother — студийный альбом ирландской поп-группы Boyzone. Его релиз состоялся 5 марта 2010 года в Ирландии, а 8 марта пластинка вышла в Великобритании. Спустя неделю после релиза альбом возглавил национальные чарты этих стран, опередив «Plastic Beach» — новую работу группы Gorillaz. «Brother» — первый студийный альбом Boyzone за 12 лет. Он вышел уже после смерти вокалиста группы Стивена Гейтли, который скончался 10 октября 2009 года, перед началом работы над альбомом. Вокал Стивена можно слышать в треках «Gave It All Away» и «Stronger».

Список композиций

Синглы

Позиция в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы Boyzone
 Сайт, посвященный альбому Brother 

Альбомы, опубликованные посмертно
Музыка Ирландии
Альбомы, возглавлявшие UK Albums Chart